Аллсвенскан 1989 () — 65-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 8 апреля и закончился 15 ноября 1989 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1989 
Швеция
Спорт в Швеции в 1989 году